Nesta lista estão relacionados as 423 comunas, 4 Arrondissements e 21 Cantões do departamento francês de Yonne. O departamento de Yonne é uma das subdivisões da Região Administrativa Bourgogne-Franche-Comté.

 Posição em abril de 2020.

Arrondissements
 Mantes-la-Jolie
 Auxerre
 Avallon
 Sens; que por sua vez estão subdivididos em

Cantões

 Auxerre-1
 Auxerre-2
 Auxerre-3
 Auxerre-4
 Avallon
 Brienon-sur-Armançon
 Chablis
 Charny
 Cœur de Puisaye
 Gâtinais en Bourgogne
 Joigny

 Joux-la-Ville
 Migennes
 Pont-sur-Yonne
 Saint-Florentin
 Sens-1
 Sens-2
 Thorigny-sur-Oreuse
 Tonnerrois
 Villeneuve-sur-Yonne
 Vincelles.

Comunas

|}

Veja também
 Região Administrativa da França Bourgogne-Franche-Comté

Yonne